Il singolare maschile  del torneo di tennis Stockholm Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Adriano Panatta che ha battuto in finale Jimmy Connors 4-6, 6-3, 7-5.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1975